Acinaces fou una espasa persa o mede que es penjava a la dreta o al front del cos, mentre al món romà i grec normalment l'espasa es penjava a l'esquerra.

Era estreta i curta. La portaven el nobles perses i sovint era concedida d'or pels reis als nobles com a marca d'honor. El poble dels caspis també la utilitzaven, i els escites i altres pobles esteparis li dedicaven fins i tot culte religiós.

Referències

Enllaços externs 

 Swords & other edged weapons 

Pèrsia